Termin NICC ima više značenja.
 6-Hidroksinikotinat 3-monooksigenaza
 Konstituciona konvencija Severne Irske ()

en:NICC